Afek ist der Name folgender Orte:

 Tel Afek, eine archäologische Stätte und Burgruine im Yarkon-Nationalpark östlich von Tel Aviv
 En Afek, ein Naturreservat bei Kirjat Bialik im Norden Israels. Hier befindet sich ebenfalls eine archäologische Stätte mit dem Namen Tel Afek.

Afek ist der Familienname folgender Personen:

 Yehuda Afek (* 1952), Mathematiker und Experte für Netzwerksicherheit
 Sharon Afek (* 1970), israelischer Jurist und General
 Yochanan Afek (* 1952), israelischer Schachkomponist und -spieler